Матвіє́нко — поширене українське прізвище, походить від імені Матвій.

Відомі особи 
 Матвієнко Анатолій Сергійович (1953) — український політик, кандидат політичних наук (2010).
 Матвієнко Анатолій Тихонович (* 1961) — директор Київського державного коледжу туризму та готельного господарства, кандидат наук.
 Матвієнко Андрій Вікторович — український військовик, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир зенітно-ракетного полку в Євпаторії.
 Матвієнко Андрій Віталійович (1985—2014) — молодший сержант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Матвієнко Андрій Якович (1919 — ?) — український військовик, командир чоти куреня «Скажені» ВО-4 «Говерла».
 Матвієнко Антоніна Петрівна (1981) — українська співачка, донька Ніни Матвієнко.
 Матвієнко Вадим Володимирович (* 1948) — радянський футболіст та український тренер, виступав на позиції захисника.
 Матвієнко Валентина Іванівна (1949) — російський політик, екс-губернатор Санкт-Петербурга.
 Матвієнко Валерій Павлович (1948) — радянський та російський вчений-механік, доктор технічних наук.
 Матвієнко Віктор Антонович (1948) — радянський та український футболіст, тренер.
 Матвієнко Володимир Анатолійович (1982—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Матвієнко Володимир Миколайович (1970) — український економіко-географ, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Матвієнко Володимир Олександрович (1935—1996) — український фольклорист, музикознавець, педагог; в експедиціях здійснив запис кількох тисяч зразків народної музики
 Матвієнко Володимир Павлович (1938) — голова НБУ (1991—1992), голова Правління «Промінвестбанку» (до 2008), Герой України.
 Матвієнко В'ячеслав Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Матвієнко Денис Володимирович (1979) — український артист балету.
 Матвієнко Дмитро Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Матвієнко Дмитро Олександрович (*1992) — український футболіст, захисник.
 Матвієнко Єлизавета Матвіївна (1895—1973) — український геолог. Лауреат Ленінської премії.
 Матвієнко Іван Андрійович (1923—2008) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Матвієнко Іван Миколайович (*1945) — радянський футболіст, виступав на позиції захисника. Майстер спорту.
 Матвієнко Ігор Григорович (1971) — український яхтсмен, олімпійський чемпіон (1996).
 Матвієнко Ігор Ігорович (1960) — російський музичний продюсер, композитор.
 Матвієнко Ірина Григорівна (1953—2018) — українська танцюристка, Заслужена артистка УРСР.
 Матвієнко Ірина Яківна (1904—?) — українська радянська скульпторка.
 Матвієнко Костянтин Степанович (1965) — український письменник, публіцист і громадський діяч.
 Матвієнко Микола Миколайович (1975—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Матвієнко Микола Олександрович (1996) — український футболіст.
 Матвієнко Микола Юхимович (1914—1990) — підполковник СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Матвієнко Наталія Миколаївна (1974) — український економіко-географ, кандидат географічних наук.
 Матвієнко Ніна Митрофанівна (1947) — українська співачка, Герой України.
 Матвієнко Олександр Макарович (1939) — радянський та російський вчений в галузі машинобудування, доктор технічних наук.
 Матвієнко Олена Володимирівна (1975) — театральний продюсер, організатор балетних подій.
 Матвієнко Оникій Матвійович (1899—1938) — український мовознавець.
 Матвієнко Павло Володимирович (1973) — український політик і бізнесмен.
 Матвієнко Павло Дмитрович (1961) — український політик, голова Запорізької обласної ради.
 Матвієнко Павло Іванович (* 1946) — секретар Полтавського обкому КПУ, директор (ректор) Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 Матвієнко Павло Михайлович (1912–?) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Матвієнко Світлана Геннадіївна (1976) — українська письменниця, член Асоціації українських письменників.
 Матвієнко Сергій Борисович (1983) — російський гуморист і відеоблогер. Актор шоу «Імпровізація» на ТНТ, член журі в шоу «Імпровізація. Команди».
 Матвієнко Теодор (1924) — український поет, прозаїк.
 Матвієнко Юрій Миколайович (1979) — український художник-живописець, педагог.
 Матвієнко-Гарнага Федір Трофимович (1884—1937) — український економіко-географ і економіст.

Примітки 

Українські прізвища